Тине́о (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нарсеа. Занимает площадь 540,83 км². Население — 11 801 человек.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Museo del Oro
 Federación Asturiana de Concejos 
 La Naturaleza en el Campo de San Roque — Entorno monumental de Tineo

Муниципалитеты Астурии